Le patronyme Hoarau est l'un des noms de famille les plus répandus à l'île de La Réunion.

Historique 

La présence des Hoarau (ou Hoareau) est attestée à La Réunion (Isle Bourbon) depuis le . Ce jour-là, le navire Le Taureau  (capitaine Hervé de Kersaint-Gilly, Seigneur de Kergadiou), de la première flotte de la Compagnie des Indes Orientales fraîchement créée par Louis XIV, débarqua dans la "baie du meilleur ancrage", à Saint-Paul, les premiers colons parmi lesquels René Hoarau.

Sur les 500 personnes (dont 288 engagés formé à un métier) montées à Brest à bord des quatre bateaux de cette flotte (dont l'un s'arrêta à Fort-Dauphin à Madagascar), 400 seraient mortes du scorbut durant la traversée. Sous la direction d'Étienne Régnault, "commandant" de la colonie, une vingtaine de colons débarquèrent du Taureau.

Originaire de Menneville, paroisse de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), où il naquit aux environs de 1640, René Hoarau épousa, en 1669, Marie Baudry, née et baptisée le 13 septembre 1654 à Calais, peut-être une amie d'enfance venue le rejoindre dans l'île en février 1667 avec la flotte de Montdevergue (mariage célébré par un lazariste, le Père Jourdier). Ils résidèrent à Saint-Paul comme la plupart des colons de cette époque-là, Saint-Paul étant la première capitale de l'île. Ils eurent cinq enfants, dont descendent les centaines de Hoarau (ou Hoareau) de La Réunion (et de la diaspora). René Hoarau y mourut le .

La vie des premiers colons à Bourbon est relatée dans le « Mémoire pour servir à la connaissance particulière de l'Isle Bourbon » rédigé en 1710 par Antoine Boucher, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale.

La forme Hoarau (ou Hoareau, au gré des transcriptions de l'état-civil) n'est sans doute pas celle du nom à l'origine. Les débats ne sont pas tranchés quant à son étymologie. Il est probable que la plupart des premiers arrivants à Bourbon ne savaient ni lire, ni écrire, et que leurs noms furent alors orthographiés phonétiquement.

Certains tiennent pour Houarault. D'autres encore pour Waro, de racine germanique (war = bouclier, protection). Peut-être aussi O'Hara.

Personnalités contemporaines 

personnalités politiques
 Claude Hoarau, ancien député-maire de Saint-André et Saint-Louis ;
 Élie Hoarau, ancien député-maire de Saint-Pierre ;
 Gélita Hoarau, ancienne sénatrice ;
 Olivier Hoarau, maire du Port ;

sportifs
 Anne Hoarau, joueuse de kayak-polo ;
 Anne-Gaëlle Hoarau, surfeuse ;
 Fanny Hoarau, footballeuse ;
 Guillaume Hoarau, footballeur ;
 Julie Hoarau, joueuse de kayak-polo ;

femme de lettres
 Isabelle Hoarau ;

chanteuse
 Sylvie Hoarau ;

mannequin
 Pauline Hoarau.

Autre 
 Stade Théophile-Hoarau, le stade de la commune de Saint-Louis

Patronyme réunionnais